Pianu se poate referi la:
 Pianu de Jos, localitate în județul Alba
 Pianu de Sus, localitate în județul Alba
 comuna Pianu din județul Alba